Третьяко́во — название населённых пунктов.

Россия 
 Третьяково — станция (населённый пункт) в Третьяковском районе Алтайского края.
 Третьяково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Третьяково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Третьяково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Третьяково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Третьяково — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Третьяково — село в Тисульском районе Кемеровской области.
 Третьяково — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Третьяково — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Третьяково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Третьяково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Третьяково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Третьяково — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Третьяково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Третьяково — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Третьяково — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Третьяков
 Третьяковка (значения)